Sander, een voornaam die is afgeleid van Alexander (voornaam)
 Sander (geslacht), een geslacht van vissen
 Sander (radioprogramma), een avondprogramma op 3FM
 Sander (hoorspel), een door de NCRV uitgezonden hoorspel